

Стрелці () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Брезово.
 Стрелці () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Котел.